Selbstgespräch ist die Bezeichnung für:

 den künstlerischen Monolog
 das psychologische Phänomen Selbstgespräch, siehe Autokommunikation
 die Erzählform Innerer Monolog
 den Kinofilm Selbstgespräche von André Erkau
Siehe auch:
 König Leopolds Selbstgespräch